Olszyna (Neder-Silezië), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
Olszyna (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
Olszyna (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië